

Osoby 
 Augustyn Dziedzic – sztangista, olimpijczyk
 Bartosz Dziedzic – aktor teatralny i filmowy
 Bartosz Dziedzic – producent muzyczny
 Bolesław Dziedzic – prawnik, minister w Rządzie RP na uchodźstwie
 Dorota Dziedzic-Chojnacka – poetka, pisarka
 Emil Dziedzic – pisarz, poeta i publicysta, sekretarz Komitetu Okręgowego PPR na Podkarpaciu
 Ewa Dziedzic – austriacka polityk
 Franciszek Dziedzic – ekonomista, geograf rolnictwa, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 Grażyna Dziedzic – działaczka samorządowa, nauczycielka, prezydent Rudy Śląskiej
 Grażyna Dziedzic – artystka malarka
 Grażyna Dziedzic – wielokrotna mistrzyni Polski w pływaniu
 Irena Dziedzic – dziennikarka i prezenterka telewizyjna
 Jan Dziedzic – generał
 Janusz Dziedzic – piłkarz
 Jarosław Dziedzic – aktor teatralny
 Jarosław Dziedzic – piłkarz
 Łukasz Dziedzic – aktor musicalowy, wokalista
 Stanisław Dziedzic – publicysta, krytyk literacki i teatralny
 Stefan Dziedzic – narciarz, olimpijczyk, poseł

Inne 
 Dziedzic – komiks